Сезон 2000/2001 стал для Атлетико Мадрид 1-м в Сегунде, второму по силе дивизиону Испании. По итогу сезона команда стала 4-й в чемпионате и дошла до полуфинала Кубка Испании.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

4.000.000

Зима 

1.000.000

Ушли из клуба

Лето 

55.350.000

Зима 

0

Общие убытки:5.000.000

Общая прибыль:55.350.000

Разница:50.350.000

Соревнования

Сегунда

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Испании

2-й раунд

3-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны ФК «Атлетико» Мадрид